Дракончик, також морський дракончик, або змійка (Trachinus) — рід родини Дракончикових, ряду Perciformes.

Види 
Рід містить такі види:
 Trachinus araneus Cuvier, 1829.
 Trachinus armatus Bleeker, 1861.
 Trachinus collignoni Roux, 1957.
 Trachinus cornutus Guichenot, 1848.
 Trachinus draco Linnaeus, 1758.
 Trachinus lineolatus Fischer, 1885.
 Trachinus pellegrini Cadenat, 1937.
 Trachinus radiatus Cuvier, 1829.

В Чорному морі один вид — Дракончик великий (Trachinus draco).

Джерела 
 
 Морський дракончик

Дракончикові

Роди риб